Il doppio dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bill Behrens e Matt Lucena erano i detentori del titolo , ma solo Behrens ha partecipato in coppia con Kelly Jones.

Behrens e Jones hanno perso nel 1º turno contro Rikard Bergh e Shelby Cannon.

Sláva Doseděl e Pavel Vízner hanno battuto in finale 6–7, 6–4, 6–3 David Adams e Menno Oosting.

Teste di serie
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)
 David Adams /  Menno Oosting (finale)
 Jim Grabb /  Gary Muller (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1996
ATP Tour 1996